Зеленогорський Федір Олександрович (1839—1908) — філософ, історик психології, методолог

 Зеленогорський — селище міського типу, Кропивинський округ, Кемеровська область, Росія

Див. також 
 Зеленогорський рукопис